Film
Copycat (film), een film uit 1995.

Muziek
Copycat (Patrick Ouchène), een lied van Patrick Ouchène
Copycat (The Cranberries), een lied van The Cranberries

Boek
Copycat (oog in oog met je dubbelganger), een jeugdroman van Laura en Simon Burgers

Strippersonages
Copycat (Marvel), een personage van Marvel Comics.
Copycat (Wildstorm), een personage van Wildstorm Comics
Copycat (Magic), een personage van Magic comic

Overig
Copycat (software), een computermodel
copycat (misdaad)